

Sigle 
 Acute Tubular Necrosis – necrosi tubulare acuta
 Aeronautical telecommunication netwok – rete telecomunicazioni aeronautiche
 Asian Television Network – emittente televisiva canadese
 Augmented transition network – tipologia di grafo
 Agenzia Toscana Notizie – Agenzia di informazione della Regione Toscana
 Agence Togolaise de Normalisation

Codici 
 ATN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namatanai (Papua Nuova Guinea)
 atn – codice ISO 639-3 della lingua ashtiani

Matematica 
 atn – abbreviazione sulle calcolatrici per arcotangente

Aziende
 ATN (azienda) – azienda di trasporto pubblico locale operante nella provincia di Massa-Carrara